

Szwajcaria 
 Lax – gmina w kantonie Valais, w okręgu Goms

Osoby 
 Henrik Lax (1946–) – fiński polityk, poseł, eurodeputowany
 Józef Lax (1885–1940) – żydowski adwokat i prokurator, przedsiębiorca, major służby sądowej Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Peter Lax (1926–) – amerykański matematyk pochodzenia węgierskiego
 Sunny Lax – węgierski producent muzyczny

Inne 
 Lax – EP Moniki Brodki

Zobacz też 
 Laax
 Lachs
 Lacs
 Laks
 LAX